KF Skënderbeu er en fodboldklub hjemmehørende i byen Korçë i Albanien.
Klubbens navn er opkaldt efter albaniens største helt nogensinde: Skenderbeg.
Klubben blev stiftet i 1909 af politikeren og poeten Hilë Mosi under navnet Vllazëria, og er dermed den ældste klub i Albanien.
Skenderbeu vandt det første mesterskab i 1933, og har siden deltaget i 3 pokalfinaler, men tabt dem alle.

Titler 
 Albanske mestre (2): 1933, 2010-11
 Albanske pokalmestre (0):

Europæiske deltagelse 

Fodboldklubber i Albanien
Etableret i 1909